Jüdischer Friedhof Steinheim steht für:

 Jüdischer Friedhof (Steinheim), Steinheim in Westfalen
 Alter Jüdischer Friedhof Steinheim, Hanau-Steinheim, Hessen
 Neuer Jüdischer Friedhof Steinheim, Hanau-Steinheim, Hessen